Bletiken kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bletiken (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (50,4 ha)
Bletiken (Vilhelmina socken, Lappland, 719679-155925), sjö i Vilhelmina kommun,  (9,75 ha)
Bletiken (Vilhelmina socken, Lappland, 722881-150428), sjö i Vilhelmina kommun,  (21,9 ha)
Bletiken (Vilhelmina socken, Lappland, 722913-150944), sjö i Vilhelmina kommun,  (25,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn